

Toponyme

France 
 Dambach est une commune française du canton de Niederbronn-les-Bains, dans le Bas-Rhin ;
 Dambach-la-Ville est une commune française du canton de Barr, dans le Bas-Rhin.

Allemagne 
 Dambach est une commune située dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 portent également le nom de Dambach des sections des communes de Bad Berleburg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Ehingen (Bavière), Fürth (Bavière), Roßbach (Bavière), Stödtlen (Bade-Wurtemberg), Windberg (Bavière) et Zeilarn (Bavière).

Autriche 
Portent également le nom de Dambach des sections des communes d'Ilz (Styrie), Neuhofen an der Krems (Haute-Autriche), Rosenau am Hengstpaß (Haute-Autriche), Sankt Peter am Wimberg (Haute-Autriche) et Garsten (Haute-Autriche).

Hydronyme 
Portent également le nom de Dambach des cours d'eau arrosant Garsten (Haute-Autriche), Neulengbach (Basse-Autriche), Steinhaus (Haute-Autriche), Windischgarsten (Haute-Autriche) ou Wiesbaden (Hesse, Allemagne).

Patronyme 
 Alfred Dambach (1918-1960), ancien footballeur français ;
  (1915-1944), membre de la Schutzstaffel et l'un des superviseurs du camp de concentration de Dachau et de celui de Gusen ;
  (1831-1899), juriste et homme politique allemand, a participé au développement de la poste et du télégraphe dans son pays ;
 Paul (Pablo) Dambach (1889-?), ingénieur belge d'origine suisse, a supervisé la construction de l' et du  à Managua.

Notes et références 

Homonymie de toponyme